Р105 может означать:
 Р105 (Россия) — автодорога в России;
 Р105 (Белоруссия) — автодорога в Белоруссии.